Omicron1 Cygni, appelée également 31 Cygni ou V695 Cygni, est une étoile de la constellation du Cygne. C'est une binaire à éclipses de type Algol, sa luminosité varie entre les magnitudes 3,73 et 3,89 sur une période de dix ans ; les deux composantes sont une supergéante orange de type spectral K4Iab et une étoile bleue-blanche probablement en train de quitter la séquence principale avec un type spectral B4IV-V.

Références

Liens externes 
 
 

Constellation du Cygne
Étoile binaire
Étoile de type spectral KI
Étoile de type spectral BIV
Étoile variable de type Algol
Cygni, Omicron1
Cygni, 31
Objet du Bonner Durchmusterung
192577
099675
7735